Stefanus III van Moldavië, een voormalig woiwode van Moldavië (1457-1504);
Dinamostadion (Boekarest), ook wel Ștefan cel Mare genoemd;
Ștefan cel Mare (metrostation), een metrostation in de Roemeense stad Boekarest.

 Ștefan cel Mare kan ook verwijzen naar de volgende Roemeense gemeenten:
 Ștefan cel Mare (Argeș)
 Ștefan cel Mare (Bacău)
 Ștefan cel Mare (Călărași)
 Ștefan cel Mare (Neamț)
 Ștefan cel Mare (Olt)
 Ștefan cel Mare (Vaslui)